Hergt ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Hergt (* 1974), deutscher Eishockeyspieler
 Karl Hergt (1807–1889), deutscher Mediziner
 Oskar Hergt (1869–1967), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (DNVP), Vizekanzler und Reichsminister der Justiz 1927/28
 Otto Hergt (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Raimund Hergt (1916–1997), deutscher Jurist und Diplomat
 Rudolph Friedrich Christian Hergt (1790–1862), deutscher Verleger